20th Century Masters – The Millennium Collection: The Best of Kiss е седми компилационен албум на американската рок група Кис. Издаден е на 5 август 2003 г. от Мъркюри Рекърдс. Сертифициран е като златен, което е 30-и златен албум за групата.

Състав 
 Пол Стенли – ритъм китара, вокали
 Джийн Симънс – бас, вокали
 Ейс Фрели – соло китара, ритъм китара
 Питър Крис – барабани, вокали в „Beth“ и „Hard Luck Woman“
 Антон Фиг – барабани в „I Was Made for Lovin' You“

Песни

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 2003 година
Компилации